

Religione e filosofia 
Demòni – entità angeliche decadute delle religioni abramitiche, o più genericamente, spiriti del male
Dèmoni – entità soprannaturali della cultura religiosa e della filosofia greca
Demoni – creature mitico-leggendarie nei testi religiosi ebraici

Informatica
Dèmoni – in informatica, programmi eseguiti in background

Cinema e televisione 
Dèmoni – serie di film creata da Lamberto Bava e Dario Argento
Dèmoni – film del 1985 diretto da Lamberto Bava
Dèmoni 2... L'incubo ritorna – film del 1986 diretto da Lamberto Bava
Demoni 3 – film del 1991 diretto da Umberto Lenzi 
Demoni – film del 2006 diretto da Róbert Sveda
Demoni (Demons) – episodio della terza stagione della serie televisiva Stargate SG-1
Demoni (Demons) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Enterprise
Dostoevskij - I demoni – film del 1988 diretto da Andrzej Wajda

Letteratura 
I demoni – romanzo di Fëdor Dostoevskij del 1873

Personaggi immaginari 
Demoni – personaggi immaginari del manga Devilman
Demoni – personaggi immaginari del manga e anime Dragon Ball
Demoni – personaggi immaginari del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Demoni – personaggi immaginari del manga Fairy Tail
Demoni – personaggi immaginari del manga Mao Dante
Demoni – personaggi immaginari della saga di romanzi Shannara
Demoni – personaggi immaginari dei giochi, romanzi e fumetti Warcraft

Pagine correlate 
 Demone (disambigua)
 I demoni (disambigua)